Amerikai Egyesült Államok
 Springfield (Arkansas)
 Springfield (California)
 Springfield (Colorado)
 Springfield (Jacksonville, Florida)
 Springfield (Georgia)
 Springfield (Idaho)
 Springfield (LaPorte, Indiana)
 Springfield (Posey, Indiana)
 Springfield (Illinois)
 Springfield (Kentucky)
 Springfield (Louisiana)
 Springfield (Maine)
 Springfield (Massachusetts)
 Springfield (Michigan)
 Springfield (Missouri)
 Springfield (Nebraska)
 Springfield (New Hampshire)
 Springfield (Burlington, New Jersey)
 Springfield (Union, New Jersey)
 Springfield (Newark, New Jersey)
 Springfield (New York)
 Springfield (Ohio)
 Springfield (Oregon)
 Springfield (Pennsylvania)
 Springfield (Dél-Dakota)
 Springfield (Dél-Karolina)
 Springfield (Tennessee)
 Springfield (Texas)
 Springfield (város, Vermont)
 Springfield (CDP, Vermont)
 Springfield (Albemarle, Virginia)
 Springfield (Coatesville, Virginia)
 Springfield (Fairfax, Virginia)
 Springfield (Page, Virginia)
 Springfield (Walworth, Virginia)
 Springfield (Westmoreland, Virginia)
 Springfield (Dane, Wisconsin)
 Springfield (Hampshire, Wisconsin)
 Springfield (Jackson, Wisconsin)
 Springfield (Marquette, Wisconsin)

 Amerikai Virgin-szigetek
 Springfield (Virgin-szigetek)

 Ausztrália
 Springfield (Dél-Ausztrália)
 Springfield (középső partvidék, Új-Dél-Wales)
 Springfield (Snowy Monaro regionális tanács, Új-Dél-Wales)
 Springfield (Queensland)
 Springfield (Buloke Shire, Victoria)
 Springfield (Macedon Ranges, Victoria)

 Belize
 Springfield (Belize)

 Egyesült Királyság
 Springfield (Birmingham)
 Springfield (Caerphilly)
 Springfield (Fermanagh)
 Springfield (Dumfries és Galloway)
 Springfield (Essex)
 Springfield (Fife)
 Springfield (Highland)
 Springfield (Wolverhampthon)

 Kanada
 Springfield (Edward herceg-sziget)
 Springfield (Manitoba)
 Springfield (Nova Scotia)
 Springfield (Ontario)
 Springfield (Carleton, Új-Brunswick)
 Springfield (Gloucester, Új-Brunswick)
 Springfield (Kings, Új-Brunswick)
 Springfield (Northumberland, Új-Brunswick)
 Springfield (Parish, Új-Brunswick)
 Springfield (York, Új-Brunswick)
 Springfield (Új-Fundland és Labrador)

 Új-Zéland
 Springfield (Új-Zéland)